Příjmení Betts nese více různých osobností:

 Clive Betts (* 1950) – britský politik
 Dickey Betts (* 1943) – americký kytarista, zpěvák a skladatel
 Lorne Betts (1918–1985) – kanadský hudební skladatel, varhaník a hudební kritik

Externí odkazy